Slovo bahenka má více významů:

 bahenka (Heleochloa), rostlina z čeledi lipnicovité
 bahenka (Viviparus), plž